Римта́утас Владисла́вас Ши́линис (; 6 октября 1937, Утена, Литва — 15 сентября 2017, Вильнюс, Литва) — литовский кинорежиссёр-документалист, сценарист и оператор.

Биография 
Учился в Вильнюсской иезуитской гимназии. В 1959 году окончил Вильнюсский университет. С 1965 года — в штате Литовской киностудии.

Фильмография

Режиссёр 
  — В поисках одного дня (д/ф)
  — Где золото королевы? (с Викторасом Старошасом, д/м)
  — Игра на время (с В. Старошасом, д/ф)
  — Полёт в ночь (с В. Старошасом, д/ф)
  — Кто я? (д/ф)
  — Послесловие к старому фильму (с В. Старошасом, д/ф)
  — Шрам (д/ф)

Награды 
 1980 — Заслуженный деятель искусств Литовской ССР
 1981 — премия Всесоюзного кинофестиваля («Послесловие к старому фильму»)
 1986 — главный приз Всесоюзного кинофестиваля («Шрам»)
 2004 — Премия Правительства Литвы в области культуры и искусства
 2007 — Кавалер ордена «За заслуги перед Литвой»

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 536

Ссылки 
 

Кинорежиссёры-документалисты Литвы
Кинорежиссёры-документалисты СССР
Заслуженные деятели искусств Литовской ССР